Сулимівська сільська рада — Київська область, Яготинський район
 Сулимівська сільська рада — Сумська область, Роменський район